Хулия де Бургос (, 17 февраля 1914, , Пуэрто-Рико — 6 июля 1953, ) — пуэрто-риканская поэтесса. Наряду с Габриелой Мистраль и Альфонсиной Сторни, причисляется к крупнейшим поэтессам Латинской Америки.

Биография 
Родилась в бедной, многодетной семье, единственной из 13 детей получила высшее образование, окончила университет Пуэрто-Рико. Работала учительницей в провинциальном городке, писал для радио. В 1936 стала членом Национальной партии Пуэрто-Рико, боровшейся за независимость страны. Путешествовала, была на Кубе и в Нью-Йорке. Дважды выходила замуж, оба брака закончились разрывом. В 1940, расставшись со вторым мужем, вернулась в Нью-Йорк, занималась журналистикой. Впала в глубокую депрессию, стала пить, думала о самоубийстве. В 1946 у неё был диагностирован цирроз печени. 28 июня 1953 от неё пришло последнее письмо родным, в июле она исчезла. Была найдена без сознания на нью-йоркском тротуаре и скончалась в больнице Гарлема от воспаления легких. Её тело не было опознано, её похоронили за счет города под вымышленным именем. Позже её могила была найдена друзьями, останки перевезли в  Пуэрто-Рико и торжественно захоронили в родном городе поэтессы.

Творчество 
Хулия де Бургос — автор трех стихотворных сборников, последний из которых вышел уже после её смерти. В наследии поэтессы есть стихи, написанные по-английски. Среди повлиявших на неё авторов поэтесса называла Пабло Неруду и Рафаэля Альберти.

Посмертные издания 
 Obra poética (1961)
 Antología Poética (1967)
 Canción de la verdad sencilla (1982)
 Poema en veinte surcos (1982)
 Obra poética (2004)

Признание 
Полное собрание её стихотворений издано на английском и французском языках. Музыку на её стихи писал Леонард Бернстайн (см.: ). В 1987 университет Пуэрто-Рико присвоил Хулии де Бургос звание почетного доктора филологии и гуманитарных наук. Её именем назван столичный Музей науки и искусства, Дом защиты женщин от семейного насилия. В Нью-Йорке на Манхэттене действуют Латиноамериканский центр и Художественный центр имени Хулии де Бургос (см.: ), в Филадельфии – Семейный центр Хулии де Бургос (см.: ). В парке имени Хулии де Бургос в Каролине воздвигнут бюст поэтессы. О ней снято несколько документальных фильмов.

Примечания

Литература 
 Puebla M. de la,  Arroyo Martínez J.  Julia de Burgos. Río Piedras: Mairena, 1986
 Martínez Masdeu E. Cronología de Julia de Burgos. San Juan: Ateneo Puertorriqueño, 1992
 Actas del Congreso Internacional Julia de Burgos. San Juan: Ateneo Puertorriqueño, 1993
 López  I. Julia de Burgos: la canción y el silencio. San Juan: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2002
 Me llamarán poeta: homenaje poético a Julia de Burgos. San Juan: Mairena, 2003
 La poésie de Julia de Burgos, 1914-1953: actes des journées d'études internationales d'Amiens. Paris: Indigo; Amien: Université de Picardie Jules Verne, 2005

Ссылки 
 Биография 
 Хулия де Бургос на сайте Биографии женщин
 Стихи on line,
  Песни Л.Бернстайна на стихи Хулии де Бургос на сайте YouTube

Персоналии по алфавиту
Поэты Пуэрто-Рико
Многоязычные писатели
Персоналии:Каролина (Пуэрто-Рико)